Kostelů zasvěcených Narození svatého Jana Křtitele je vícero:

Česko
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Bílovice) – Bílovice (okres Uherské Hradiště)
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Brodek u Přerova) – Brodek u Přerova, okres Přerov
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Černovice) – Černovice (okres Blansko)
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Český Rudolec) – Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Dešná) – Dešná (okres Jindřichův Hradec)
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Děkov) – Děkov, okres Rakovník
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Dražovice) – Dražovice (okres Vyškov)
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Dříň) – Dříň, okres Kladno
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Horní Habartice) – Horní Habartice, okres Děčín
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Hovorčovice) – Hovorčovice, okres Praha-východ
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Kamenický Šenov) – Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Kardašova Řečice) – Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Klapý) – Klapý, okres Litoměřice
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele a svatého Antonína Poustevníka – Klučenice, okres Příbram
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Košetice) – Košetice (okres Pelhřimov)
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Krásná Hora) – Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Křenov) – Křenov (okres Svitavy)
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Lukov) – Lukov (okres Třebíč)
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Lysá nad Labem) – Lysá nad Labem, okres Nymburk
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Město Touškov) – Město Touškov, okres Plzeň-sever
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Morkovice-Slížany) – Morkovice-Slížany, okres Kroměříž
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Noutonice) – Noutonice, okres Praha-západ
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Osov) – Osov, okres Beroun
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Pěčín) – Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Plaňany) – Plaňany, okres Kolín
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Polubný) – Polubný, okres Jablonec nad Nisou
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Proboštov) – Proboštov (Malečov), okres Ústí nad Labem
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Přibyslav) – Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Rokytnice nad Rokytnou) – Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Roztoky, Povrly) – Roztoky (Povrly), okres Ústí nad Labem
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Roztoky, okres Praha-západ) – Roztoky (okres Praha-západ)
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Sázavka) – Sázavka, okres Havlíčkův Brod
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Skrochovice) – Opava
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Slušovice) – Slušovice, okres Zlín
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Stará Ves nad Ondřejnicí) – Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Starý Plzenec) – Starý Plzenec, okres Plzeň-město
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Svatý Jan pod Skalou) – Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Tuklaty) – Tuklaty, okres Kolín
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Úterý) – Úterý (okres Plzeň-sever)
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Valeč) – Valeč (okres Karlovy Vary)
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Velíz) – Kublov, okres Beroun
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Veltrusy) – Veltrusy, okres Mělník
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Vraný) – Vraný, okres Kladno
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Vysoká) – Vysoká (Stará Voda), okres Cheb
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Zbýšov) – Zbýšov (okres Kutná Hora)
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Zeměchy) – Zeměchy (Kralupy nad Vltavou), okres Mělník
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Žichlínek) – Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí

Související články 

 Kostel svatého Jana Křtitele
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele